Стивен Джонс: Джонс, Стивен (род. 1953) — английский писатель в жанре литературы ужасов.
 Джонс, Стивен (род. 1965) — австралийский кёрлингист.
 Джонс, Стивен (род. 1978) — барбадосский легкоатлет.
 Джонс, Стивен (род. 1993) — новозеландский гребец.
 Джонс, Стивен (род. ок. 1953) — американский картвелолог британского происхождения, профессор университета .

См. также